Карло Маццоне (; 19 марта 1937 года, Рим, Италия) — итальянский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции центрального защитника. После завершения карьеры футболиста тренировал ряд итальянских клубов. Рекордсмен Серии А по количеству матчей проведённых в качестве главного тренера.

Карьера 
В качестве игрока Маццоне начал карьеру в «Роме», но большую часть карьеры провёл в клубе «Асколи». В конце 60-х годов, завершив игровую карьеру стал главным тренером «Асколи» с которым прошёл путь от Серии С до Серии А. Затем тренировал ряд ведущих итальянских клубов, среди которых «Фиорентина», «Болонья», «Наполи» и «Рома». В 1998 году победил вместе с «Болоньей» в Кубке Интертото, а в 1999 году был в числе трёх номинантов на звание тренера года в Италии, но уступил Альберто Дзаккерони. Маццоне закончил свою тренерскую карьеру в 2006 году, в клубе «Ливорно». Тренировал различные команды на протяжении почти 40 лет, провёл более тысячи матчей в качестве главного тренера на профессиональном уровне, из них 792 матча в Серии А, что является наивысшим результатом в истории итальянского футбола.

В 2022 был внесён кандидатом в списки голосования за президента Итальянской республики.

Достижения 
 Обладатель Кубка Интертото (1): 1998.
 Номинант на звание тренера года в Италии (1): 1999.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на footballdatabase.eu
 Профиль на weltfussball.de
 

Футболисты Италии
Игроки ФК «Рома»
Игроки ФК «Сиена»
Игроки ФК «Асколи»
Футбольные тренеры Италии
Тренеры ФК «Асколи»
Тренеры ФК «Фиорентина»
Тренеры ФК «Катандзаро»
Тренеры ФК «Болонья»
Тренеры ФК «Лечче»
Тренеры ФК «Пескара»
Тренеры ФК «Кальяри»
Тренеры ФК «Рома»
Тренеры ФК «Наполи»
Тренеры ФК «Перуджа»
Тренеры ФК «Брешиа»
Тренеры ФК «Ливорно»
Кандидаты в президенты Италии (2022)